Лета́ющая таре́лка ():

 Летающая тарелка — дискообразная разновидность НЛО.
 «Летающая тарелка» (1964) — фантастический фильм итальянского режиссёра Тинто Брасса.
 «Летающая тарелка одиночества» (1953) — фантастический рассказ американского писателя Теодора Старджона.
 Летающий диск — спортивный снаряд.

См. также 
 Дискообразные летательные аппараты
 Модулярное дискокрылое вооружение для действий в городских условиях
 Неопознанный летающий объект
 Geobat
 M200G Volantor
 Устройство Яня Лэя

Примечания